

Patronymes 

 Calvin Boze (1916-1970)  : trompettiste et chef d'orchestre de rhythm and blues américain
 Claude Gros de Boze (1680-1753): érudit et numismate français
 Honoré Boze (1830-1908) : peintre orientaliste né à l'île Maurice, ayant travaillé en France
 Jean Boze (1753-1842)  : capitaine de la marine marchande français
 Joseph Boze (1745-1826) : peintre de portraits et pastelliste

Toponymes 

 Boże Małe : village de Pologne
 Boże (Mrągowo) : ville de Pologne

Autres 

 Bože Pravde : nom de l'hymne du royaume de Serbie